Катастрофа Ту-104 в Вурнарском районе — авиационная катастрофа советского самолёта Ту-104А авиакомпании «Аэрофлот» (СССР) в 27 км западнее города Канаш Чувашской АССР около деревни Булатово Вурнарского района и железнодорожной платформы Апнерка Горьковской железной дороги, произошедшая в 21:30 17 октября 1958 года. Экипаж Гарольда Кузнецова (9 человек), борт 42362 (регистрация воздушного судна: CCCP-42362). На борту находился 71 пассажир — граждане разных стран, в том числе 17 граждан СССР.

Категория рейса — чартерный пассажирский. Пункт вылета — Омск. Пункт назначения — Москва (Внуково). Начальный пункт маршрута — Пекин (Шоуду). Конечный пункт маршрута — Москва (Внуково).

Год выпуска погибшего самолёта — 1958 год. Заводской номер — 86601002.

Обстоятельства катастрофы 
Самолёт следовал по маршруту Пекин — Москва. Во время промежуточных посадок в Иркутске и Омске на борт были посажены ещё несколько пассажиров. В 21:25 экипаж доложил о пролёте Канаша на эшелоне , верхняя граница облачности не превышала 2000 м. Из-за тумана в Москве самолёту в посадке было отказано. В Горьком погода также не позволяла совершить посадку. От районной диспетчерской службы (РДС) Казани поступило указание разворачиваться и на эшелоне  следовать в Свердловск. В 21:27 экипаж вновь связался с РДС Казани и доложил, что возвращается и занимает эшелон . После этого с борта стали поступать сообщения: «Спасайте, бросило машину, бросило машину, погибаем…», затем связь с самолётом пропала и на дальнейшие вызовы экипаж не отвечал.

Самолёт врезался в землю рядом с железнодорожным полотном близ станции Апнерка Вурнарского района Чувашской АССР. Все 80 человек на борту авиалайнера погибли. Взрыв упавшего самолёта увидел экипаж Ил-14 (бортовой номер Л-1504), случайно оказавшийся свидетелем трагедии, и в 21:30 его командиром было передано в РДС Казани сообщение о горящем самолёте на земле к западу от Канаша. Последующим осмотром было установлено, что самолёт с углом падения около 80° сначала ударился о землю передней кромкой левого крыла и носовой частью фюзеляжа, а затем взорвался и полностью разрушился. В результате взрыва возник пожар. Катастрофа произошла в берёзовой роще в нескольких десятках метров от железнодорожной линии.

Это и другие похожие происшествия заставили искать выход из создавшейся ситуации. В декабре 1958 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О катастрофах самолётов Ту-104 и мерах повышения безопасности полётов на этих самолётах».

Расследование 
К тому времени произошло уже несколько происшествий с попаданием самолётов Ту-104 на высотах порядка  в мощный восходящий поток воздуха. Исход происшествий был разный — катастрофой закончилось происшествие в августе 1958 года. Вероятнее всего, самолёт над Чувашией попал в мощный восходящий поток и в положении кабрирования стал набирать высоту, произошёл «подхват» — самопроизвольное, неконтролируемое экипажем увеличение угла тангажа. В выводах комиссии, расследовавшей происшествие сказано:
Причина катастрофы — потеря управляемости при попадании самолёта в зону возмущённой атмосферы во время разворота со снижением. Это подтверждается сообщениями экипажа в момент бедственного положения и имевшимися ранее аналогичными случаями бросков и потери управляемости самолётов Ту-104, происходивших на высоте от 8000 м и выше. Мощным восходящим турбулентным потоком самолёт был подхвачен до высоты около , вышел на критические углы атаки и перешёл в неуправляемое снижение.

Причиной катастрофы были признаны недостатки в конструкции самолёта.

Переданная экипажем информация (бортовых параметрических регистраторов в те годы ещё не было), а также накопившиеся сведения о других подобных происшествиях позволили внести изменения как в Руководство по лётной эксплуатации (изменение допустимой центровки, уменьшение максимального эшелона полёта до 9000 м), так и в конструкцию самолёта — в частности, был уменьшен угол установки стабилизатора и расширен диапазон углов отклонения руля высоты. Склонность самолёта к «подхватам» значительно уменьшилась, и хотя в дальнейшем без катастроф не обошлось (таких самолётов было построено и летало около 200), но их причины были уже иными.

Переговоры экипажа 

Сокращения
 42362: Командир воздушного судна
 Вероника: Позывной РДС Казань

Расшифровка

Сведения о погибших 
Все 80 человек, находившиеся на борту, погибли: весь экипаж (9 человек) и пассажиры (71 человек). Жертв на земле не было.

Экипаж:
 Кузнецов, Гарольд Дмитриевич — КВС-инструктор;
 Артёмов Антон Филимонович — КВС;
 Рогозин Игорь Александрович — второй пилот;
 Мумриенко Евгений Андреевич — штурман;
 Веселов Иван Владимирович — бортмеханик;
 Фёдоров Александр Сергеевич — бортрадист;
 Смоленская Майя Филипповна — бортпроводник-переводчик;
 Горюшина Татьяна Борисовна — бортпроводник;
 Маклакова Алла — бортпроводник.

Пассажиры:
 Китайская делегация: Чжэн Чжэнь-до, Цай Шуженг, Ма Шиан, Абу-Даби (заместитель Генерального секретаря Китайской исламской ассоциации), Тан Йимо, Лю Чжунпин, Линь Ли, Цзян Янь, Ян Чжаоцзюнь, Чэнь Чунхуа, Сяо Ву, Лю Чонгфу, Ли Фукуи, Нин Кайи, Сунь Инси, Чэнь Юй (сотрудники Министерства иностранных дел).
 Другие: 17 советских, 8 чехословацких, 5 восточно-немецких, 5 французских, 5 венгерских, 3 румынских, 3 суданских, 3 марокканских, 2 британских, 1 польский, 1 иракский, 1 камбоджийский, 1 лаосский.

В искусстве 
  — «104 страницы про любовь» — пьеса Э. Радзинского.
  — «Ещё раз про любовь» — советский художественный фильм по пьесе «104 страницы про любовь».

Примечания

Ссылки 
 Место падения
 Схема полёта
 Карта
 Безопасность полётов
 Другие сведения
Видео:
 Ту-104. Последние слова лётчика Кузнецова.

События 17 октября
Октябрь 1958 года
Вурнарский район
1958 год в метеорологии
Вурнарский район
Авиационные происшествия в России 1958 года
Авиационные происшествия Внуковского ПО ГА
Вурнарский район
Вурнарский район
Авиационные происшествия в Чувашии